
Molekulska formula -{C27H44O2}- se može odnositi na:
 Alfakalcidol
 Kalcifediol
 7α-Hidroksi-4-holesten-3-on